St. George’s Protestant Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. George’s Protestant Episcopal Church (Valley Lee, Maryland), NRHP-ID 73002173
 St. George’s Protestant Episcopal Church (New York, New York), NRHP-ID 83001700